Гран-при Италии 1990 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Национальный автодром Монцы в Италии. Соревнования состоялись 9 сентября 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна - 1:22,533
 Лучший круг: Айртон Сенна - 1:26,254
 Круги лидирования: Айртон Сенна 53 круга (1-53);
 На втором круге гонка была остановлена из-за аварии Дерека Уорика. После рестарта гонка начата с нуля.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии